Северный альянс зелёных и левых (NGLA) — альянс пяти левых политический партий стран, которые входят в Северный совет (и двух партий из владений Дании). Шведские депутаты от альянса входят в Европарламенте в группу Европейские объединённые левые/Лево-зелёные Севера. Основан в 2004 году в Рейкьявике.

Состав 
Членами альянса являются:
  — Народное сообщество
  — Социалистическая народная партия
  — Красно-зелёная коалиция
  — Лево-зелёное движение
  — Социалистическая левая партия (Норвегия)
  — Республиканцы
  — Левый союз
  — Левая партия

Общеевропейские политические партии
Северный совет
Левосоциалистические партии
Зелёные политические партии
Демократический социализм
Политические партии, основанные в 2004 году